Калантир — назва місцевості, що походить від терміну «карантин».

 Калантир — військовий цвинтар у Кременці
 Калантир — місцевість, прилегла до полкової церкви в Могилеві-Подільському
 Калантир — хутір у складі села Лози Збаразького району

Примітки 

Багатозначні топоніми